Status (lateinisch „Zustand“, „Stellung“ oder „Lage“) steht für:

 Sozialer Status, Stellung einer Person oder einer Gruppe innerhalb der Gesellschaft
 Sozioökonomischer Status, ein Bündel von Merkmalen menschlicher Lebensumstände
 Status (Arbeitsablauf), Bearbeitungszustand eines Vorgangs in Informatik und Verwaltung
 das Verhältnis eines Individuums zum Staat, siehe Statuslehre (Recht)
 juristische Fragestellung, siehe Statuslehre (Rhetorik)
 Status praesens, gegenwärtiger Gesundheitszustand 
 Status quo, gegenwärtiger Zustand einer Sache
 Rechtsstatus, die Anwendbarkeit rechtlicher Systeme auf natürliche oder juristische Personen
 Zollrechtlicher Status, Klassifizierung von Waren und Gütern
 langanhaltende schwere medizinische Symptomatik, siehe Status epilepticus und Status asthmaticus
 Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers Brian Luff
 Markenname des ehemaligen brasilianischen Automobilherstellers Fibratecno

Siehe auch:
 Beobachterstatus
 Macht-Status-Theorie
 Viermächte-Status
 Stasis